9. Mistrzostwa Świata w Boksie Kobiet odbyły się w dniach 19–27 maja 2016 w Astanie (Kazachstan).

Klasyfikacja medalowa

Medalistki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 AIBA WOMEN’S WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS ASTANA 2016, aiba.org, [dostęp: 11 kwietnia 2017].

2016 w boksie
2016
2016 w Kazachstanie
Sport w Astanie